Аркинское сельское поселение — муниципальное образование в северной части Комаричского района Брянской области. 

Административный центр — село Аркино.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния Аркинского и части Лубошевского сельсовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Комаричского района
Сельские поселения Брянской области